Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2002 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 24 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Elena Likhovtseva et Mahesh Bhupathi battent Daniela Hantuchová et Kevin Ullyett en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Rennae Stubbs Jared Palmer||align=center||| Els Callens Robbie Koenig (16)
|-
|2|| Kimberly Po Donald Johnson||align=center|1/2 finale|| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi (3)
|-
|3||style=background-color:#CCCCFF| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi||align=center|Victoire|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett (4)
|-
|4|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett||align=center|Finale'''|| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi (3)
|-
|5|| Lisa Raymond Leander Paes||align=center|1/4 de finale|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett (4)
|-
|6|| Liezel Huber Mike Bryan||align=center||| Katarina Srebotnik Bob Bryan (10)
|-
|7|| Anna Kournikova Jonas Björkman||align=center|1/4 de finale|| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi (3)
|-
|8|| Elena Bovina Mark Knowles||align=center||| Irina Selyutina Wayne Black
|}

|-
|9|| Paola Suárez Gastón Etlis||align=center||| Trudi Musgrave Andrew Kratzmann
|-
|10|| Katarina Srebotnik Bob Bryan||align=center|1/4 de finale|| Kimberly Po Donald Johnson (2)
|-
|11|| Barbara Schett Joshua Eagle||align=center||| Lisa Raymond Leander Paes (5)
|-
|12|| Tathiana Garbin David Rikl||align=center||| Wynne Prakusya David Adams
|-
|13|| Amanda Coetzer Brian MacPhie||align=center||| Kimberly Po Donald Johnson (2)
|-
|14|| Roberta Vinci Pavel Vízner||align=center||| Elena Baltacha Lee Childs ()
|-
|15|| Květa Hrdličková Martin Damm||align=center||| Rika Fujiwara Thomas Shimada
|-
|16|| Els Callens Robbie Koenig||align=center|1/2 finale|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett (4)
|}

|-
|1|| Lucie Ahl David Sherwood||align=center||| Åsa Svensson Johan Landsberg
|-
|2|| Iva Majoli Nicolás Lapentti||align=center||| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett (4)
|-
|3|| Lorna Woodroffe Kyle Spencer||align=center||| Catherine Barclay Chris Haggard
|-
|4|| Elena Baltacha Lee Childs||align=center||| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett (4)
|-
|5|| Victoria Davies Barry Cowan||align=center||| Katarina Srebotnik Bob Bryan (10)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2002
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2002
Tennis en juin 2002
Tennis en juillet 2002